Dieter Henrich ist der Name folgender Personen:

* Dieter Henrich (Philosoph) (1927–2022), deutscher Philosoph
 Dieter Henrich (Jurist)  (* 1930), deutscher Jurist